Upshi ist ein Ort im indischen Unionsterritorium Ladakh.

Lage und Einwohner 
Der Ort liegt 49 km südöstlich von Leh am Manali-Leh-Highway in der Nähe vom Hemis-Nationalpark, am Indus. In Upshi teilt sich die Straße dem Indus entlang Richtung chinesische Grenze durch das Changthang nach Chushul und weiter südlich Richtung Gya und Manali. Die Fahrt durch das ladakhische Changthang in Richtung Tibet ist für nicht-indische Touristen nicht gestattet.

2014 lebten 128 Menschen in dem Ort. Die Einwohner leben überwiegend von der Landwirtschaft, besonders die Ziegenhaltung ist verbreitet. Das Umland von Upshi ist gebirgig und praktisch unbewohnt. In der Nähe gibt es keine weiteren Siedlungen.

Klima 
Das Klima in Upshi wird als Steppenklima bezeichnet. Es gibt auf ein Jahr gesehen vergleichsweise wenig Niederschläge. Die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger ist BSk. Eine Jahresdurchschnittstemperatur von 6 °C wird in Upshi erreicht. Im kältesten Monat Januar werden im Schnitt 24,9 °C weniger erreicht als im wärmsten Monat Juli.

Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt im Durchschnitt 174 mm. Im Juni fällt im Schnitt am wenigsten Niederschlag. Im Vergleich zum niederschlagsreichsten Monat März liegt die Differenz bei 20 mm.

Weblinks 

Municipal Committee in Ladakh
Ort in Ladakh
Distrikt Leh